Libro bianco – documento ufficiale pubblicato da un governo o da un'organizzazione internazionale al fine di rendere ufficiale un rapporto
Libro bianco – tre documenti pubblicati tra il 1922 e il 1939 dalle autorità britanniche durante il periodo del Mandato britannico della Palestina
Libro bianco – documento contenente proposte di azione comunitaria in un settore specifico, designato dalla Commissione europea